Торіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 150 км на північ від Тулузи, 60 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 349,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Торіак (46130)
 Торіак на сайті французького Національного інституту географії
 Торіак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торіак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торіак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот